Лопыре́во (реже Лапыре́во) — деревня в Ярославском районе Ярославской области России. Входит в Курбское сельское поселение.

География 
Находится  на реке Пахма, в 4 километрах к западу от Мордвиново и в 37 километрах от Ярославля.

По описанию местных жителей, в верхней части деревни находится колодец. Имеется небольших размеров пруд.

Население

Историческая численность населения 
На 1989-1991 годы деревня являлась нежилой, на 2002 год постоянного населения не было, однако к 2009 году постоянно проживающее население составляло 4 человека.

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2010 года население составляют 3 мужчины и 2 женщины.

Инфраструктура 
Было развито личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги с выездом на автодорогу 78Н-0951 «Мордвиново — Седельницы».

Примечания 

Населённые пункты Ярославского района (Ярославская область)